|-
| 147501 - || || 12 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147502 - || || 12 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147503 - || || 13 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147504 - || || 14 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147505 - || || 14 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147506 - || || 14 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147507 - || || 15 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147508 - || || 16 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147509 - || || 16 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147510 - || || 17 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147511 - || || 17 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147512 - || || 16 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 147513 - || || 18 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147514 - || || 18 de febrer de 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 147515 - || || 17 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 147516 - || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147517 - || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147518 - || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147519 - || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147520 - || || 18 de febrer de 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 147521 - || || 18 de febrer de 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 147522 - || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147523 - || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147524 - || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147525 - || || 26 de febrer de 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 147526 - || || 23 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147527 - || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147528 - || || 25 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147529 - || || 26 de febrer de 2004 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 147530 - || || 26 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147531 - || || 26 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147532 - || || 23 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147533 - || || 10 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 147534 - || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147535 - || || 11 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147536 - || || 11 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147537 - || || 11 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147538 - || || 15 de març de 2004 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 147539 - || || 14 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 147540 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147541 - || || 14 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147542 - || || 14 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147543 - || || 15 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147544 - || || 13 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147545 - || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147546 - || || 14 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147547 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 147548 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 147549 - || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147550 - || || 13 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147551 - || || 14 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147552 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147553 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147554 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 147555 - || || 16 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 147556 - || || 16 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 147557 - || || 16 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 147558 - || || 16 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 147559 - || || 16 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 147560 - || || 17 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147561 - || || 17 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147562 - || || 30 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147563 - || || 16 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 147564 - || || 16 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 147565 - || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147566 - || || 16 de març de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 147567 - || || 18 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147568 - || || 16 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147569 - || || 18 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147570 - || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147571 - || || 19 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147572 - || || 17 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147573 - || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147574 - || || 20 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147575 - || || 16 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147576 - || || 22 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147577 - || || 23 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147578 - || || 20 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147579 - || || 24 de març de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147580 - || || 27 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147581 - || || 27 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147582 - || || 22 de març de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147583 - || || 22 de març de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147584 - || || 26 de març de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147585 - || || 26 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147586 - || || 27 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 147587 - || || 18 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147588 - || || 18 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147589 - || 2004 GG || 8 d'abril de 2004 | Siding Spring || SSS
|-
| 147590 - || || 9 d'abril de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 147591 - || || 12 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147592 - || || 13 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147593 - || || 13 d'abril de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 147594 - || || 10 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147595 - || || 14 d'abril de 2004 || Drebach || A. Knöfel, G. Lehmann
|-
| 147596 - || || 13 d'abril de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 147597 - || || 14 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147598 - || || 14 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147599 - || || 14 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147600 - || || 14 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
|}

7